Budynek Biblioteki Muzeum Okręgowego w Toruniu – dawny budynek klasztoru benedyktynek, ob. siedziba Biblioteki Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego przy ulicy św. Jakuba 20a.

Historia 
Budynek powstał na przełomie XIV i XV wieku i pierwotnie pełnił funkcję klasztoru sióstr benedyktynek. W 1832 roku, po kasacji zakonu, został on przekształcony przez władze pruskie na więzienie wojskowe. Po II wojnie światowej budynek zaadaptowano na mieszkania. 

W 1983 roku wpisano go do rejestru zabytków.

W latach 2008–2010 obiekt wyremontowano i przeznaczono na siedzibę biblioteki Muzeum Okręgowego, której uroczyste otwarcie miało miejsce 9 kwietnia 2010 roku.

Architektura 
Budynek powstał w stylu klasycystycznym.

Nagrody i wyróżnienia 
 2010 - nagroda Prezydenta Miasta Torunia "Obiekt Roku"

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu
 Archiwa w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki muzeów i bibliotek w Toruniu